Андрей Горшков: Горшков, Андрей Андреевич (1898—1972) — советский учёный-металлург.
 Горшков, Андрей Васильевич (1904—1980) — советский главврач больницы.
 Горшков, Андрей Давидович (1815—1886) — русский генерал, участник покорения Кавказа и русско-турецкой войны 1877—1878 годов.